Oratorio di Santa Zita a Monsagrati (Pescaglia), in località Bozzano
 Chiesa di Nostra Signora Assunta e Santa Zita a Genova, in Borgo Pila, già della comunità Lucchese in Genova.
 Chiesa di Nostra Signora del Suffragio e Santa Zita a Torino, nel quartiere di San Donato.
 Chiesa di Santa Zita a Succisa, nella frazione di La Colla.
 Chiesa di Santa Zita, a Palermo